Xinguang ist

der Vorname des chinesischen Badmintonspielers Zhang Xinguang;
das Dorf Xinguang (新光村) der Großgemeinde Caolu im Stadtbezirk Pudong der chinesischen Stadt Shanghai, siehe Xinguang (Caolu).